Baie de Haine kan syfta på:

Haiti 

 Baie de Henne (kommun), Nord-Ouest, 
 Baie de Henne (ort), Nord-Ouest,